Miejscowości w Australii:
 Seymour – miasto w stanie Wiktoria
Miejscowości w USA:
 Seymour – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie New Haven
 Seymour – jednostka osadnicza w stanie Illinois, w hrabstwie Champaign
 Seymour – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Jackson
 Seymour – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Wayne
 Seymour – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Webster
 Seymour – jednostka osadnicza w stanie Tennessee, w hrabstwie Sevier
 Seymour – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Baylor
 Seymour – jednostka osadnicza w stanie Wisconsin, w hrabstwie Eau Claire
 Seymour – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Eau Claire
 Seymour – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Outagamie
 Seymour – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Outagamie
 Seymour – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Lafayette

Gminy w USA:
 Seymour (ang. Seymour Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie New Haven
 Seymour (ang. Seymour Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Eau Claire
 Seymour (ang. Seymour Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Lafayette
 Seymour (ang. Seymour Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Outagamie